Program aktywizujący (motywujący) – zaprojektowany indywidualnie plan, mający na celu zwiększenie aktywności w określonym kierunku działania. Program może dotyczyć aktywizacji bezrobotnych, pracowników, klientów lub zatrudnionych w branży sprzedażowej, zależnie od grupy docelowej i wyznaczonego celu. Charakterystycznymi i niezbędnymi cechami programu aktywizującego są: dopasowanie do grupy odbiorców, zindywidualizowanie i wyznaczenie trafnego motywatora. Najlepiej opracowane programy wyróżnia także nieskomplikowana forma, dostępność i jasny przekaz.

Docelowo program aktywizujący ma za zadanie ukierunkowanie zachowań na osiągnięcie określonego stanu rzeczy. Istnieją różnorakie cele programów, sposoby ich uzyskania, założenia i motywatory. Programy aktywizujące bezrobotnych różnią się od programów aktywizujących pracowników branży sprzedażowej; programy aktywizujące klientów mają inny wymiar niż programy aktywizujące klientów.

Każdy program aktywizujący jest zaprojektowany indywidualnie. Zapotrzebowania, cele oraz sposoby motywacji są inne dla każdej jednostki bądź grupy. Dobra motywacja sprzyja kreowaniu lepszych postaw, doskonaleniu siebie, stawianiu poprzeczki coraz wyżej. Motywacja daje możliwość nieustannego rozwoju. Dobra motywacja zależy od trafnie dobranego motywatora. Analiza potrzeb wybranej grupy docelowej pozwala na zweryfikowanie i precyzyjne dobranie motywatora, skupiającego uwagę odbiorców. Programy aktywizujące ukierunkowane są na zwiększenie aktywności w określonym kierunku działania, niezależnie od tego, jakiej dziedziny dotyczą. Motywatorem programu aktywizującego bezrobotnych po 50. roku życia jest zaoferowanie im potencjalnych, interesujących, pożądanych miejsc pracy. Programy aktywizujące pracowników cechuje trafny dobór kierunku, zindywidualizowanie, motywator, mające za zadanie włączenie pracowników w program i ich utożsamianie się z marką.

Znaczenie biznesowe programów aktywizujących 
Programy aktywizujące mają szerokie znacznie biznesowe. Mogą być stosowane w branży sprzedażowej, doskonaleniu zawodowym, aktywizacji pracowników lub klientów. Systematyczne zwiększanie motywacji ma znaczenie zarówno dla każdego człowieka, jak i środowiska zawodowego, w którym się obraca. Motywacja powoduje wzrost ambicji, nieustającą chęć rozwoju, zapobiega stagnacji i rutynie. Każdy człowiek ma w sobie potencjał do samodoskonalenia. Interesujący motywator potęguje chęć osiągnięcia wyznaczonego celu, np.: pracownik branży sprzedażowej, powodowany chęciami rozwoju, dążący do zwiększenia prowadzonej przez siebie sprzedaży skutkującej większym wynagrodzeniem, zwiększy swoje starania i efektywność wykonywanej pracy, jeśli zostanie dodatkowo zmotywowany wysoką premią lub weekendem w SPA. Motywacja jest skuteczna, dlatego można wykorzystać ją w każdej branży.

Programy aktywizujące, odpowiednio dobrane i zindywidualizowane, jasno ukierunkowane, stosowane są zarówno na płaszczyźnie doskonalenia zawodowego, w procesie aktywizacji pracowników, w segmencie handlowym – dotyczą zarówno zatrudnionych w sprzedaży, jak i kupujących. Programy aktywizujące wykorzystywane są w każdej branży. Podstawą realizacji celów programów motywujących jest trafne dobranie programu do środowiska.

Programy aktywizujące bezrobotnych 
Aktualnie w Polsce najbardziej popularne są programy aktywizujące bezrobotnych lub osoby starsze. Z uwagi na rosnącą od kilku lat stopę bezrobocia w Polsce, rząd opracował wiele instrumentów i programów aktywizujących tę grupę społeczną. Ich celem jest wyrównywanie szans rozwojowych, rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności. Zamierzeniem programów aktywizujących bezrobotnych jest pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy odpowiadającej ich aspiracjom, podnoszenie kwalifikacji bądź przekwalifikowanie. Ten rodzaj programów aktywizujących dotyczy przede wszystkim osób poszukujących zatrudnienia, ale także aktywnych zawodowo osób starszych, którym proponuje się podniesienie kwalifikacji, bądź też zdobycie nowych, oraz osób przebywających na emeryturze – aktywizowanych do zdobywania kreatywnych umiejętności motywujących do wykorzystania wolnego czasu w ciekawy sposób.

Programy aktywizujące sprzedawców 
Na polskim rynku szerokie zastosowanie mają programy aktywizujące sprzedawców. Działanie tego typu programów polega na określonym schemacie: kadra zarządzająca ustanawia konkretny cel sprzedażowy dla danej grupy pracowników, następnie rozpoczyna się rywalizacja, w efekcie której ci z grupy, którzy założone zadania wykonają (bądź wykonają najlepiej) zostają nagrodzeni. Przykładem założeń takich programów może być firmowa akcja: „Pracowniku, jeśli zwiększysz sprzedaż naszego produktu o określony procent, zdobędziesz niezapomniany tydzień w SPA”. Programy aktywizujące sprzedawców kształtują poczucie konkurencji i pozytywnej rywalizacji w firmie. To nieodzowny element tej branży i skuteczny motywator napędzający do działania.

W branży sprzedażowej za najważniejsze uznaje się budowanie wiedzy, nawyków i motywacji. Firma czy marka nie zdobędzie renomy i zaufania klientów bez dobrych sprzedawców, którzy mają z nimi najbliższy kontakt i których zadanie polega na zbudowaniu poczucia profesjonalizmu i zaufania.

W Polsce, w ciągu ostatnich kilkunastu lat programy motywujące w segmencie handlowym cieszyły się największą popularnością. Przeważająca liczba firm, szczególnie dużych, o ugruntowanej pozycji na rynku, stosuje w swoich strukturach programy mające podnieść motywację pracowników, a co za tym idzie zwiększyć sprzedaż i zyski. Jest to posunięcie logiczne i w wielu przedsiębiorstwach uznane za niezbędne, ponieważ żadna rozwijająca się firma nie może pozwolić sobie na bierność i stagnację. Konkurencja na rynku jest bardzo duża i wymaga stałego rozwoju i udoskonalania. Pracodawca czy właściciel marki mający pod sobą kilkadziesiąt czy kilkaset pracowników, jest odpowiedzialny za znalezienie motywatora, który zapewni zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę i stale będzie zwiększać jej efektywność. Wartościowy motywator to taki, wobec którego nikt nie przejdzie obojętnie, a każdy będzie się starał, aby go zdobyć.

Programy aktywizujące w branży sprzedażowej charakteryzuje określony materialny motywator – nagroda pieniężna, bon na najnowszy sprzęt, weekend w wyjątkowym miejscu. Bezwzględnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej ceny do jakości – wyznaczenie nagrody wspierającej o wartości proporcjonalnej do podjętych działań. W najlepiej prowadzonych programach profity są na tyle atrakcyjne, że stymulują odpowiednio do wykonywania dodatkowych zadań, zdobywania pośrednich celów biznesowych, wzmacniania relacji biznesowych. W przeszłości wymagania były inne i wystarczał przykładowy bon na zakupy. W obecnych czasach do wyobraźni pracowników trafiają zagraniczne wyjazdy połączone np. z przemierzeniem słynnej Route 66 Harleyem – Davidsonem.

Programy aktywizujące dla pracowników 
W odróżnieniu od programów aktywizujących w branży sprzedażowej, nowością na rynku są programy aktywizujące dla pracowników wszelakich branż, w których motywator ma charakter niematerialny. W takich programach działania polegają na zdobywaniu kompleksowej wiedzy oraz nowych umiejętności, mających znaczenie zarówno na chwilę obecną, jak i w przyszłości. Ich cechą charakterystyczną i wyróżniającą jest dbałość o pracownika. Zgodnie z twierdzeniem, że to pracownik jest najlepszą wizytówką firmy, w realizacji programów aktywizujących dla pracowników celem nie są wyniki czy zyski, tylko dobro pracownika.

Programy aktywizujące pracowników w znaczeniu niematerialnym związane są z pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility). CSR polega na inwestowaniu przez przedsiębiorstwa w zasoby ludzkie i ochronę środowiska, które w szerszej perspektywie mogą wpłynąć na wzrost efektywności i innowacyjności w firmie. Każdy tego typu program można dostosować do prowadzonej w firmie polityki CSR, angażując pracowników w jej realizację. Ponadto programy motywujące pracowników mają szczególne znaczenie dla HR-u firmy, ponieważ aktywizacja pracowników służy ich dobru, co w dalszej perspektywie przekłada się na dobro całej firmy.

Istnieje kilka rodzajów programów motywujących pracowników. Jednym z nich są programy aktywizujące w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. W programach tego typu motywatorem jest zdobycie nowych niezbędnych umiejętności, często podnoszących kwalifikacje, a przede wszystkim kształtujących postawę, w myśl której życie i zdrowie jest najważniejsze.

Programy motywujące pracowników do prowadzenia zdrowego trybu życia oraz dbania o swoje bezpieczeństwo obejmują swym zakresem szeroką tematykę. Istnieje wiele możliwości prowadzenia programu oraz wiele niematerialnych motywatorów. Pracownikom biurowym można zapewnić instruktaż ucieczki z wysokiego budynku czy zadymionego pomieszczenia, pracownikom pracującym na co dzień z klientem warsztaty z komunikacji w sytuacjach stresowych, pracownikom wszelakich branż kurs udzielania pierwszej pomocy, sztukę resuscytacji, podobnie warsztaty z aktualnego Prawa Ruchu Drogowego i bezpiecznego poruszania się w nim.

Elementem wykorzystywanym przy realizacji programów aktywizujących dla pracowników jest organizacja tematycznych eventów aktywizujących. Eventy stanowią również część polityki employer brandingowej firmy oraz rozwijają politykę CSR. W zależności od poruszanego aktualnie problemu, w ramach programu można zorganizować dzień zdrowia, zajęcia jogi lub fitnessu, konsultacje z dietetykiem, miasteczko rowerowe dla najmłodszych, pikniki rodzinne. Istnieje mnogość rozwiązań w kwestii programów motywujących dla pracowników. Inspiracją są m.in. problemy otaczające pracowników. Pracodawca poprzez program aktywizujący wyznacza taki motywator, który wyeliminuje albo zniweluje problem. Dodatkową zachętą do udziału mogą być atrakcyjne nagrody, skoncentrowane na rozwoju indywidualnych umiejętności (np. specjalistyczne szkolenie z bezpiecznej jazdy). Motywator lub nagroda muszą być spójne z tematyką całego programu.

Programy aktywizujące klientów 
Komunikat programów aktywizujących dla klientów brzmi: „Ty kupujesz, my to doceniamy.” Popyt napędza podaż, w związku z czym w segmencie handlowym stosuje się programy motywujące odbiorców do zwiększonych zakupów. Działają one na zasadzie bonusów otrzymywanych za określoną ilość zakupów. Bonus może polegać na dodatkowym rabacie, nagrodzie w zamian za dokonanie zakupów o wyznaczonej ilości lub za wyznaczoną kwotę, bonie lub zniżce na kolejne zakupy, ekstra bonusach punktowych i wielu innych motywatorach, dzięki którym klienci mogą zyskać więcej. Dla klienta ważne jest, aby był nagradzany za interakcję z marką.

Coraz częściej przy realizacji programów aktywizujących klientów stosuje się strategię multichannelową, w myśl której program jest multikanałowy. Multikanałowość polega na dotarciu do klienta wszystkimi kanałami, z których on korzysta (światy offline & online). To zwiększa zainteresowanie uczestników programu i daje bodźce do większej aktywności. Takie działania wspierają konkretne cele biznesowe.

Korzyści programów aktywizujących 
Każdy program aktywizujący, niezależnie od jego grupy docelowej, wiąże się z uzyskaniem korzyści biznesowych. Samo zmotywowanie człowieka, czy grupy osób do działania w określonym kierunku wiąże się ze wzrostem jego (ich) ambicji i stałym rozwoju. Te wartości plus brak stagnacji to pierwszymi z wielu korzyści. Każda z nich, i każda kolejna w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej przekłada się także na polepszenie wyników i zwiększenie zysków.

Kolejne korzyści biznesowe w dużej mierze zależne są od rodzaju programu, grupy docelowej i wybranego motywatora. W przypadku programów dla osób bezrobotnych będzie to zdobycie lub poszerzenie kwalifikacji oraz zdobycie pracy, tym samym zmniejszenie stopy bezrobocia. Programy aktywizujące w branży sprzedażowej przekładają się na wzrost sprzedaży, a tym samym zysków, oraz promowanie i uwierzytelnianie wizerunku firmy. Programy przeznaczone dla pracowników przyczyniają się do zwiększania ich kwalifikacji, silniejszego przywiązania do marki i utożsamiania się z nią, a co za tym idzie wzrostu świadomości i efektywności pracy. Zadowolony pracownik staje się ambasadorem marki, wpływa na jej renomę i wiarygodność w danym środowisku. Programy aktywizujące klientów wspomagają sprzedaż, popyt, wpływają na konkurencję.

Skuteczność programów motywujących zależy od odpowiedniego doboru kierunku programu, prawidłowego zdefiniowania motywatora, skonkretyzowania grupy docelowej oraz świadomości biznesowego znaczenia programu. Programy aktywizujące stanowią dalekosiężną inwestycję.

Przypisy 

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Psychologia osobowości
Emocje i motywacja